Independência (Rio Grande do Sul)
 Independência Rio Branco

Zobacz też
 Independence
 Independencia